Platycaulos är ett släkte av gräsväxter. Platycaulos ingår i familjen Restionaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Gräsordningen
Platycaulos